Azaghâl – postać fikcyjna obecna w powieściach Tolkiena
 Azaghal – fińska grupa blackmetalowa